від пол. tartak < trzeć — «терти»)
 Тартак — деревообробне підприємство
 «Тартак» — український музичний гурт

Топоніми

Села:
 Тартак — Гомельська область, Лельчицький район
 Тартак — Гродненська область, Островецький район
 Тартак — Гродненська область, Гродненський район
 Тартак — Мінська область, Борисовський район
Селище:
 Тартак — Могильовська область, Биховський район
Озеро:
 Тартак — Вітебська область, Ушацький район

Населені пункти та їхні частини
 Тартак — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Тартак — село в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Тартак — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Тартак — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Тартак — частина села Стшиґі в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тартак — частина села Закроч у гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тартак — частина села Кориткув-Дужи в гміні Білгорай Білгорайського повіту Люблінського воєводства
 Тартак — частина села Майдан-Соболевський в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Тартак — частина села Воля-Корибутова-Кольонія в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Тартак — частина села Кльонув у гміні Рацлавиці Меховського повіту Малопольського воєводства
 Тартак — частина села Сарнув у гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Тартак — частина села Брилинці (Бриліньце) в гміні Красичин Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Тартак — частина села Лапи-Дембовіна в гміні Лапи Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Тартак — частина села Венґлево в гміні Уйсьце Пільського повіту Великопольського воєводства
 Тартак — колонія в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Тартак — колонія в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Тартак — осада в гміні Гельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Тартак — осада в гміні Пласька Августівського повіту Підляського воєводства
 Тартак — лісова осада в гміні Роґойво Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тартак — лісова осада в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства

Села:
 Тартак — Вінницька область, Жмеринський район
 Тартак — Вінницька область, Гайсинський район
 Тартак — Житомирська область, Звягельський район
 Тартак — Львівська область, Червоноградський район
Річка:
 Тартак — річка у Пулинському районі Житомирської області
Зупинний пункт:
 Тартак — пасажирський зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці на дільниці Вінниця — Жмеринка

Примітки